Joe Reid – lottatore britannico
Joe Reid – mezzofondista britannico